Damien Éloi (* 4. Juli 1969 in Vire) ist ein ehemaliger französischer Tischtennisspieler. Er wurde zweimal Mannschaftseuropameister.

Werdegang 
Éloi wurde 2004 französischer Meister im Einzel. 2000 gewann er mit Christophe Legoût den Titel im Doppel, 1990 mit Sandrine Derrien im Mixed. Seit 1991 nahm er 13 mal an Weltmeisterschaften teil. Dabei kam er 1995 und 1997 im Doppel mit Jean-Philippe Gatien bis ins Halbfinale, 1997 holte er zudem Silber im Mannschaftswettbewerb.

Mehrere Medaillen gewann er bei Europameisterschaften. Im Doppel erreichte er 2002 und 2009 das Halbfinale, ebensoweit kam er 2003 im Mixed. Mit der französischen Mannschaft wurde er 1994 und 1998 Europameister, 1996 kam das Team ins Endspiel.

Für die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen qualifizierte er sich 1992, 1996, 2000 und 2008. Bei Mannschaftswettbewerben siegte er 1996 mit der Nationalmannschaft im European Nations Cup ENC sowie 1999 in der Champions League mit dem Verein Caen Tennis de Table.

In der Saison 2002/03 wurde Éloi vom deutschen Bundesligisten TTC metabo Frickenhausen verpflichtet. Danach kehrte er nach Frankreich zum Levallois SC-TT zurück, mit dem er 2003/04 im  ETTU Cup siegte. Nach den weiteren Stationen Chartres, BTK Warta (Schweden) und Boulogne-Billancourt AC (Frankreich) wechselte er 2017 in die 2. Bundesliga zum TTC Grünweiß Bad Hamm und 2019 zum Aufsteiger in die 2. Bundesliga 1. FC Köln.

Eloi ist seit August 2011 verheiratet mit Janina Wosik, der Tochter von Ralf Wosik.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Eintrag in der französischen Datenbank sportquick.com (abgerufen am 17. September 2012)
  (abgerufen am 23. Juni 2014)
  (abgerufen am 23. Juni 2014)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Frankreich)
Tischtennisspieler (Chartres ASTT)
Tischtennisspieler (TTC Frickenhausen)
Tischtennisspieler (TTC Grünweiß Bad Hamm)
Olympiateilnehmer (Frankreich)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Franzose
Geboren 1969
Mann